François Pictet ist der Name folgender Personen:
* François Jules Pictet (1809–1872), Schweizer Biologe
 François-Charles Pictet, Schweizer Diplomat